Alain Cadec ( - ), politicien français
 Léontine Drapier-Cadec ( - ), institutrice et écrivain française

Patronyme breton